Paul Dubois (jazzmusicus) (1924-2016), Belgisch jazzmusicus
 Paul Dubois (psychotherapeut) (1848-1918), Zwitserse psychotherapeut en neuropatholoog
 Paul Dubois (diplomaat) (1943), Canadees diplomaat
 Paul Dubois (Frans beeldhouwer) (1829-1905), Frans beeldhouwer
 Paul Dubois (kunstschaatser), kunstschaatser
Paul Du Bois (1859-1938), Belgisch beeldhouwer